Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1923, no circuito de Indianapolis na quarta-feira, 30 de Maio de 1923.

1923
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1923